Невельской:
 Невельской, Гавриил Иванович (1773—1841) — русский морской офицер
 Невельской, Геннадий Иванович (1813—1876) — русский адмирал, исследователь Дальнего Востока